Karysch () ist ein Dorf (selo) in der Oblast Kursk in Russland. Es gehört zum Rajon Gluschkowo und ist Sitz der Landgemeinde (selskoje posselenije) Karyschski selsowjet.

Geographie 
Der Ort liegt gut 127 km Luftlinie südwestlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk im südwestlichen Teil der Mittelrussischen Platte, 12 km nordwestlich des Rajonverwaltungszentrums Gluschkowo, 7 km von der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, am Fluss Seim.

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
Karysch liegt an der Straße regionaler Bedeutung 38K-040 (Chomutowka – Rylsk – Gluschkowo – Tjotkino – Grenze zur Ukraine), an der Straße interkommunaler Bedeutung 38N-123 (Karysch – Eisenbahnhaltestelle Neonilowka in der Nähe des gleichnamigen Dorfes – Grenze zur Ukraine) und 15 km von der nächsten Eisenbahnhaltestelle Neonilowka (Eisenbahnstrecke Chutir-Mychajliwsky – Woroschba) entfernt.

Der Ort liegt 172 km vom internationalen Flughafen von Belgorod entfernt.

Persönlichkeiten 
 Iwan Wolowtschenko (1917–1998), Politiker; Landwirtschaftsminister der Sowjetunion von 1963 bis 1965

Einzelnachweise 

Karysch